Милан Торбица може да се односи на:

 Милан Торбица, генерал-потпуковник ЈНА и бивши командант Ужичког корпуса ЈНА;
 Милан Торбица, генерал-пуковник ВРС-а и бивши командант РВ и ПВО;
 Милан Торбица, бивши репрезентативац Србије у рукомету.